Izraz habsburška monarhija lahko pomeni:
 Habsburška monarhija, neuradno ime za dežele in kraljestva v rokah avstrijske veje Habsburžanov med letoma 1526 in 1804 ali 1918
 Avstrijsko cesarstvo (1804-1867)
 Avstro-Ogrska (1867-1918)